El Municipio de Santa Rosa del Abuná es un municipio amazónico boliviano, ubicado en el Departamento de Pando y es la capital de la Provincia de Abuná. El municipio de Santa Rosa del Abuná es uno de los dos municipios que conforman la Provincia Abuná. Administrativamente, el municipio es denominado como la primera sección municipal de la provincia.  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 2.395 habitantes y esta situado a una altura promedio de 195 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 4.542 km², pero una población 2.395 habitantes, dando resultando a una densidad de población de 0,5 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población del Municipio de Santa Rosa del Abuná

Referencias

Enlaces externos 
 Municipio Santa Rosa del Abuná - Übersichtskarten Nr. 90401
 Municipio Santa Rosa del Abuná - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 610 kB) (spanisch)
 Departamento Pando - Sozialdaten (spanisch) (PDF; 2,42 MB)

Santa Rosa del Abuná